Genga peut faire référence à :

Toponymes 
 Genga, commune italienne de la province d'Ancône, dans les Marches ;
 , village libérien du district de Kolahun, dans le comté de Lofa.

Patronyme 
Genga est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Bartolomeo Genga (1518–1558), architecte italien ;
 Bernardino Genga (1620–1690), médecin italien ;
 Girolamo Genga (mort en 1551), peintre et architecte italien ;
  (1530–1596), architecte et ingénieur militaire italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme italien